27e Infanteriedivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 27e Infanteriedivisie (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 27e Infanteriedivisie (Duitse Keizerrijk) - Duitse legereenheid
 27e Infanteriedivisie (Japan) - Japanse legereenheid
 27e Infanteriedivisie (Noord-Korea) - Noord-Koreaanse legereenheid
 27e Infanteriedivisie (Polen) - Poolse legereenheid
 27e Infanteriedivisie (Russisch Rijk) - Russische legereenheid